

Patronyme 

 Brady Corbet acteur et réalisateur américain
 Charles-Louis Corbet sculpteur français
 Denys Corbet peintre et poète normand
 Guillaume Corbet général français
 Guy d'Alès de Corbet (1895-1972), général français ;
 Jean-Charles Corbet entrepreneur français, pdg d'Air Lib
 Kathleen Corbet femme d'affaires américaine
 Matthew Ridley Corbet (1850-1902), peintre britannique,
 René Corbet joueur de hockey sur glace canadien
 Robert Corbet officier de marine britannique
 Philip S. Corbet entomologiste britannique
 Thierry Corbet (°1958), général français

Toponyme 

 Le couloir de Corbet, difficile piste de ski dans le domaine de Jackson Hole, dans le Wyoming aux États-Unis.

Outil
Le corbet, ou serpette est un outil de vigneron, utilisé pour la taille ou la vendange.